Појам Споразум у Адис Абеби може да се односи на:
 Споразум у Адис Абеби (1896),
 Споразум у Адис Абеби (1972),
 Споразум у Адис Абеби (1973),